Insteius ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Insteius, römischer Militär
 Marcus Insteius Bithynicus, römischer Suffektkonsul 162
 Marcus Insteius Coelenus, römischer Offizier (Kaiserzeit)